В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1976, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1976 року, Маріс Крюгер здобула титул, у фіналі перемігши Лі Антонопліс 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 
  Маріс Крюгер (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA New Jersey